Pasirlangu (Cisarua), een plaats in Indonesië
Pasirlangu (Pakenjeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing